Il doppio del torneo di tennis Family Circle Cup 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Martina Navrátilová che hanno battuto in finale Françoise Dürr e Betty Stöve 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Françoise Dürr /  Betty Stöve (finale)
 Rosie Casals /  Martina Navrátilová (campionesse)

 Lesley Hunt /  Sharon Walsh-Pete (semifinali)
 Kerry Reid /  Anne Smith (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Family Circle Cup 1979